Jack Carthy, né le , est un coureur cycliste britannique, spécialisé en trial. Il est notamment quintuple champion du monde de trial 26 pouces entre 2016 à 2022.

Palmarès

Championnats du monde

Coupe du monde

Championnats d'Europe

Notes et références

Liens externes 
 
 

Coureur cycliste britannique
Coureur de VTT
Naissance en août 1996